Barts steht für:

 Saint-Barthélemy (Insel) (deutsch: Sankt Bartholomäus), eine Insel der Kleinen Antillen 
 St Bartholomew’s Hospital (auch als Barts bekannt), ein Lehrkrankenhaus in London

Abkürzung